Baar je priimek več oseb:
 Eduard Baar von Baarenfels, avstro-ogrski general
 Vincenz Baar, avstro-ogrski general
 Irena Baar, slovenska sopranistka